Název Kronika česká nese několik českých kronik.

 Kronika česká, zvaná též Hájkova kronika, jejímž autorem je Václav Hájek z Libočan 
 Kronika česká, zvaná též Kronika Čechů nebo Kosmova Kronika česká, jejímž autorem je Kosmas
 Kronika česká, jejímž autorem je Beneš Krabice z Veitmile
 Kronika česká, jejímž autorem je Přibík Pulkava z Radenína